Staven (plaats), een plaats in Duitsland
Staven (tarot), een van de 'kleuren' van tarot-kaarten